Open Bay ( für ‚Offene Bucht‘) heißen folgende Buchten:

Australien:
 Open Bay (Tasmanien), Bucht im Southwest-Nationalpark an der Westküste Tasmaniens
Kanada:
 Open Bay (Quadra Island), Bucht von Quadra Island in British Columbia
 Open Bay (Labrador), Bucht der Labrador-Halbinsel in Neufundland und Labrador
 Open Bay (Neufundland), Bucht der Great Northern Peninsula der Insel Neufundland
 Open Bay (Lac des Mille Lacs), Bucht des Lac des Mille Lacs in Ontario
Neuseeland:
 Open Bay (Gisborne), Pazifikbucht im Gisborne District im Osten der Nordinsel
 Open Bay (Wellington), Bucht der Tasmansee im Kapiti Coast District im Süden der Nordinsel
Papua-Neuguinea:
 Open Bay (Papua-Neuguinea), Bucht der Insel Neubritannien
Vereinigte Staaten:
 Open Bay (Gravina Island), Bucht einer Insel des Alexanderarchipels im Südosten Alaskas
 Open Bay (Unalaska Island), Bucht der Aleuteninsel Unalaska Island (zu Alaska)
 Open Bay (Henry Island), Bucht von Henry Island, einer der San Juan Islands im Bundesstaat Washington